ĐKZ est une abréviation qui peut désigner :
 đại bác không giật (gi se prononçant /z/ dans le parlé nord-vietnamien) (traduction littérale française : canon sans recul), un modèle de lance-roquette (l'abréviation DKZ est maintenant remplacée par SKZ).